Plaza Benjamín Vicuña Mackenna puede referirse a:
 La plaza Benjamín Vicuña Mackenna, ubicada en Santiago, Chile.
 La plaza Benjamín Vicuña Mackenna, ubicada en Coquimbo, Chile.
 La plaza Benjamín Vicuña Mackenna, ubicada en Buenos Aires, Argentina.